Spojení písmen B a A může mít různé významy:

BA 
 Britská akademie – British Academy
 Bachelor of Arts – anglosaský akademický titul bakalářského stupně
 letecká společnost – British Airways
 inzertní kancelář – Bureau of Adversing
 označení pro bavlnu
 zkratka pro kosmodrom Bajkonur
 SPZ Bratislavy
 SPZ černohorského města Berane
 BA – kód ISO 3166-2 pro Bosnu a Hercegovinu
 AZ-BA – kód ISO 3166-2 pro Baku
 BR-BA – kód ISO 3166-2 pro stát Bahía
 Brumbálova armáda (Tajný spolek čarodějů z knihy Harry Potter a Fénixův řád)

Ba 
 Ba – duchovní složku lidí a bohů ve starověkém Egyptě
 Baryum – chemický prvek
 Ba (město) – město na Fidži
 Ba (řeka) – řeka na Fidži

ba 
 baškirština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 české přitakání, synonymum pro slovo ano
 barye – starší měrná jednotka akustického tlaku (asi 0,1 Pascalu)
 označení pro bavlnu

.ba 
 .ba – internetová doména nejvyššího řádu pro Bosnu a Hercegovinu

Externí odkazy